Il doppio dello Shanghai Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno difeso il titolo battendo in finale Yuki Bhambri e Divij Sharan 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
  Yuki Bhambri /  Divij Sharan (finale)

  Denys Molčanov /  Vishnu Vardhan (primo turno)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Shanghai Challenger 2012